James Miller (1968-2003) fue un cámara, productor y director de cine galés;
James Miller (1979-) baloncestista estadounidense;
James Spencer Miller (1953-) botánico estadounidense;